Delmore steht für:

 Andy Delmore (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler
 Delmore Brothers, US-amerikanisches Country-Duo
 Delmore Sales & Service, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller